Christelijk Nationaal Vakverbond 
 CNV Publieke Zaak
 Contingent negative variation (CNV) (een term uit de psychologie) 
 Copynumbervariaties
 Central Nuclear de Vandellòs, een Spaanse kerncentrale